Чемпиона́т ми́ра по сноубо́рду — международное соревнование по сноуборду, проводимое Международной федерацией лыжного спорта (ФИС) с 1996 года каждый нечётный год. Современные чемпионаты мира включают в себя выступления в 7 дисциплинах: сноуборд-кросс, командный сноуборд-кросс, хафпайп, параллельный слалом, параллельный гигантский слалом, слоупстайл и биг-эйр. Выступившие на чемпионате мира получают очки в количестве, аналогичном выступлению на этапах Кубка мира.

Места проведения 

* Начиная с 2015 года проводится совместно с чемпионатами мира по фристайлу.

Данные по количеству медалей указаны на 17 марта 2021 года

Общая статистика по медалям

См. также 
 Чемпионат мира по сноуборду 2012 (WSF)
 Чемпионат мира по сноуборду 2016 (WSF)

Примечания

Ссылки 
 Результаты

Чемпионаты мира по сноуборду